Priem bezeichnet:
 Kautabak

Priem ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf Priem (* 1948), deutscher Rechtsextremist
 Cees Priem (* 1950), niederländischer Radrennfahrer und Rennstallleiter
 Georg Heinrich von Priem (1794–1870), preußischer Generalmajor
 Hans Priem-Bergrath (1925–2022), deutscher Violinist und Dirigent
 Johann Paul Priem (1815–1890), deutscher Bibliothekar und Stadthistoriker

Siehe auch:

 Prim
 Briem